Сусі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Сусі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна

Особи
 Сусі Пуджіастуті (індонез. Susi Pudjiastuti; нар. 15 січня 1965 року) — індонезійська підприємиця та державна діячка